Martin Fiala ist der Name folgender Personen:

* Martin Fiala (Komponist) (* 1964), österreichischer Komponist
 Martin Fiala (Skirennläufer) (* 1968), deutscher Skifahrer